Tripelkonzert bezeichnet

 allgemein ein Instrumentalkonzert für drei Soloinstrumente
 speziell folgende Werke: 
 Tripelkonzert op. 56 von Ludwig van Beethoven
 Tripelkonzert BWV 1044 von Johann Sebastian Bach